Delios ist:

 Delios (Beiname), ein Beiname des Gottes Apollon
 Delios von Ephesos, ein platonischer Philosoph

Siehe auch:
 Delius